Ами́н ( — ами́н) — арабское мужское имя, в переводе с арабского означает «верный», «честный», «безопасный». Распространено у многих народов, исповедующих исламскую религию. Образовано от многозначного глагола «'-m-n». Среди однокоренных слов аминь и иман (вера). Однокоренные имена: Мамун, Аманулла, Аминуллах.

Известные носители 
 аль-Амин (809—813) — арабский халиф.
 Амин аль-Хафез — президент Сирии с 1963 по 1967 годы.

См. также 
 Аминов
 Амина — арабское женское имя

Имена арабского происхождения
Мужские имена
Мусульманские имена
Страницы значений:Тёзки
Арабские имена